Somersby pode se referir a:
Localidades
 Somersby - vila na Inglaterra.
 Somersby - vila na Austrália.

Outros
 Somersby - tipo de sidra dinamarquesa.

Desambiguação